Giraldo – nome proprio di persona italiano maschile
Giraldo – comune della Colombia nel dipartimento di Antioquia
Giraldo Cambrense o Giraldus de Barri o Giraldo del Galles (1146-1223) – storico, scrittore e chierico gallese
Alberto Giraldo Jaramillo P.S.S. – arcivescovo